női EHF-bajnokok ligája
|jelenlegi esemény link=

{{#ifexpr:>=26|–|–}} női EHF-bajnokok ligája
|résztvevők a záró szakaszban = 24 (csoportkör)
|résztvevők a selejtezőben    = 32
|kontinens        = Európa (EHF)
|ország           =
|időpont          = minden évben, szeptember–május
|legtöbb győzelem =  HC Szpartak Kijiv (13 cím)
|címvédő          =  Vipers Kristiansand (2022)
|honlap           = EHF-bajnokok ligája
}}
A női EHF-bajnokok ligája a legjelentősebb európai kupasorozat a női kézilabdában, amelyen klubcsapatok vesznek részt. A versenyt minden évben az Európai Kézilabda-szövetség írja ki.

A bajnokcsapatok Európa-kupája küzdelemsorozatot először 1957-ben csak a férfi szakágban rendezték meg. Nők számára 1961-től rendezik meg a viadalt. 1993 óta a sorozat neve a női EHF-bajnokok ligája (EHF Women’s Champions League) nevet viseli.

A döntőket 2013-ig oda-visszavágós rendszerben játszották. Az összesítésben több gólt szerzett együttes nyerte a döntőt. 2014 óta az elődöntőket, a bronzmérkőzést és a döntőt egy előre kiválasztott helyszínen rendezik, és egyenes kieséses rendszerben (Final Four) egy mérkőzésen dől el a döntőbe jutás, valamint a győztes kiléte.

A 2019-2020-as idény a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt, majd az Európai Kézilabda-szövetség előbb elhalasztotta a folytatást, június végén pedig befejezettnek nyilvánította a kiírást.

Bajnokcsapatok Európa-kupája

EHF-bajnokok ligája 
1994 és 2013 között a döntő oda-visszavágós rendszerben zajlott.

2014 óta a döntőt egy mérkőzés keretében rendezik.

Rekordok és statisztikák

A Bajnokok Ligája legeredményesebbb játékosai
Frissítve a 2021–22-es szezont követően

A négyes döntők legeredményesebb játékosai
Frissítve a 2021–22-es szezont követően

Szezononként gólkirályok

A Bajnokok Ligáját legtöbbször megnyerő játékosok

Jegyzetek

További információk 
A női EHF-bajnokok ligája hivatalos oldala